Список содержит информацию о живописных произведениях русского художника-пейзажиста Фёдора Александровича Васильева (1850—1873). Активное творчество художника охватывает период с 1867 года, когда ему было 17 лет и он ещё учился в Рисовальной школе Общества поощрения художников в Петербурге, до 1873 года, когда он умер от туберкулёза в возрасте 23 лет.

За это относительно короткое время Фёдор Васильев написал более ста картин. Общее количество картин косвенно подтверждается словами художника Николая Ге, написанными после смерти Васильева: «Молодой, сильный, всего пять лет живший как художник, достигший высоты громадной… он открыл живое небо, он открыл мокрое, светлое, движущееся небо и те прелести пейзажа, которые он выразил в сотне своих картин».

К числу самых известных произведений Фёдора Васильева относят картины «Возвращение стада» (1868, ГТГ), «Перед дождём» (1870—1871, ГТГ), «Вид на Волге. Барки» (1870, ГРМ), «Волжские лагуны» (1870, ГТГ), «Оттепель» (1871, ГТГ), «Мокрый луг» (1872, ГТГ) и «В Крымских горах» (1873, ГТГ).

Произведения Фёдора Васильева есть в коллекциях многих музеев России и других государств, ранее входивших в состав СССР. Наибольшее количество картин Васильева принадлежит коллекциям Государственной Третьяковской галереи (39 картин, согласно каталогу ГТГ) и Государственного Русского музея (27 картин, согласно каталогу ГРМ). Как и в указанных каталогах, в настоящий список включены только живописные произведения Васильева (практически все они написаны маслом), и не включены карандашные рисунки, акварели и сепии.

Список картин 
}}

Дополнения 

 Известна по крайней мере ещё одна картина Фёдора Васильева с названием «Оттепель» (1870, холст, масло, ; вероятно, этюд к одноимённой картине 1871 года), которая находилась в собрании Румянцевского музея. Согласно документам, она была передана в Самарский музей, но по какой-то причине туда так и не поступила.
 В каталоге Государственного Русского музея 1980 года указана ещё одна картина Фёдора Васильева, для которой изображение пока отсутствует: «Лето» (1871, холст, масло, 60,5 × 43,5 см). В каталоге 2014 года информации об этой картине нет.
 В каталоге Государственного Русского музея указаны три картины, приписываемые Фёдору Васильеву, в авторстве которых есть сомнения:
 «Задворки» (1860-е или 1870-е, холст, масло, 23,5 × 40,5 см) 
 «Утро на Волге» (1860-е или 1870-е, дерево, масло, 16,3 × 25 см) 
 «Пейзаж с рекой и деревьями» (1870-е, бумага, пастель, 35 × 50 см) 
 В коллекции Донецкого областного художественного музея есть картина «Пейзаж с барками» (1869?, холст, масло, 27 × 47 см), приписываемая Фёдору Васильеву. Результаты экспертизы не дали однозначного ответа об авторстве картины.

 В интернете есть информация про ещё несколько приписываемых Фёдору Васильеву картин из частных собраний, среди которых:
 «Пейзаж. Облака» (1865—1870, картон, масло, 5 × 20 см)
 «Летний пейзаж с рыбаком» (1868, холст, масло, 48 × 56,5 см)
 «Пейзаж» (1869, дерево, масло, 20,3 × 47,6 см)
 «Песчаный берег» (холст на картоне, масло, 24,5 × 31,5 см)

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Васильев, Фёдор Александрович